Michał Rutkowski (ur. 1951) – polski polityk i samorządowiec, wicewojewoda tarnobrzeski
 Michał Rutkowski (ur. 1959) – polski ekonomista, dyrektor w Banku Światowym